Balsam Lake kan syfta på följande:

 Balsam Lake, Ontario, en sjö i Kanada
 Balsam Lake, Wisconsin, en countyhuvudort i USA